Луина:

 Луина () — населённый пункт на северо-западе Тасмании (Австралия) 
 Луина (Luina, настоящее имя — Луиза Каринбаева) — казахстанская певица
  () — род растений семейства Астровые (Сложноцветные)